Pracht ist

ein Ortsname:
 Pracht, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Pracht (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

der Familienname folgender Personen:
 Alfred Pracht (* 1946), deutscher Pädagoge, Politikwissenschaftler und Politiker (LDPD, FDP)
 C. Frederick Pracht (1880–1950), US-amerikanischer Politiker
 Elfi Pracht-Jörns (* 1955), deutsche Historikerin und Fachautorin
 Erwin Pracht (1925–2004), deutscher Philosoph, Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Eva Maria Pracht (1937–2021), deutsch-kanadische Dressurreiterin
 Hans-Peter Pracht (* 1949), deutscher Schriftsteller
 Ilse Pracht-Fitzell (* 1926), deutsch-amerikanische Lyrikerin und Literaturwissenschaftlerin
 Karl Pracht (1866–1917), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Karl Brandler-Pracht (1864–1939), österreichischer Schauspieler, Autor und Astrologe
 Lionel Pracht (1875–1945), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (DDP)
 Robert Pracht (1878–1961), deutscher Komponist
 Ulrich Pracht (* 1955), deutscher Militärarzt

Siehe auch:
 Bracht
 Der Prächtige
 Kalte Pracht